Сліпорід — річка в Україні на Придніпровській низовині, права притока Сули
Сліпорід — село, Полтавська область, Оржицький район, Черевківська сільська рада